John Alexander Macdonald (1815-1891), premier premier ministre du Canada

John Alexander Macdonald ou MacDonald sont aussi des noms pouvant désigner:

John Alexander MacDonald (1838-1905), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
John Alexander Macdonald (1874-1948), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
John Alexander Macdonald (1883-1945), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse
John Alexander MacDonald (1927-2010), maire canadien de Hamilton en Ontario

Voir aussi
John Alexander McDonald (1889-1962), homme politique canadien de la Nouvelle-Écosse

Macdonald, John Alexander